Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2018 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 2 по 7 апреля в Таллине (Эстония) и с 24 марта по 30 марта 2018 года в Загребе (Хорватия).

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2019 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2019 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Итоги турнира 
Группа А
   поднялась в группу В первого дивизиона 2019 года.
  вылетела в группу В второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.
Группа В
   поднялась в группу В второго дивизиона 2019 года.
  вылетела в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 12 национальных команд. Сборная Китая пришла из третьего дивизиона, сборная Польши пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Хорватии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Хорватии
Чемпионаты мира в Эстонии